Galeria de arte — local onde obras de arte são expostas, podendo ser também vendidas
Galeria (arquitetura) — elemento arquitetônico que consiste num longo corredor ladeado por paredes ou fileiras de colunas
Pérgula — tipo de galeria arquitetônica
Floresta de galeria — tipo de vegetação